Amador (fictieve stad), een fictieve stad in Het Rad des Tijds
Amador City, een stad in Californië
Amador County, een bestuurlijke eenheid in Californië
Amador Nita, een Curaçaose vakbondsleider, minister en schrijver
Carlos Fonseca Amador, een Nicaraguaanse schrijver en stichter van het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront
Andrey Amador, een wielrenner afkomstig uit Costa Rica
Amador (voetbalclub), een voetbalclub uit Sao Tomé en Principe